Daria Kasatkina era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Dayana Yastremska.

In finale Belinda Bencic ha sconfitto Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Belinda Bencic (Campionessa)
  Donna Vekić (secondo turno)

 Dayana Yastremska (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)
 Ekaterina Alexandrova (quarti di finale)

Wildcard 

  Belinda Bencic (Campionessa)

 Anna Kalinskaya (secondo turno)

Qualificate 

  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)

 Varvara Gracheva (secondo turno)
 Kirsten Flipkens (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2019